Informalität oder informell steht für:

 informelle Kunst, auch Informel, Sammelbezeichnung für abstrakte Kunstrichtungen der europäischen Nachkriegsjahre
 informelle Wirtschaft im volkswirtschaftlichen Zusammenhang

Siehe auch:

 Formell (Begriffsklärung)